Ernesto José Viso Lossada - um automobilista venezuelano

Localidades

El Viso
El Viso (bairro)

Viso (bairro)
Estação Viso

Outros
 El Viso del Alcor, cidade espanhola localizada na província de Sevilha
 El Viso de San Juan, cidade espanhola localizada na província de Toledo
 Viso del Marqués, cidade espanhola localizada na província de Cidade Real
 Cerro del Viso, um dos Cerros de Alcalá, em Alcalá de Henares, Espanha
 Ciudad Deportiva El Viso, complexo esportivo onde o clube de futebol espanhol Atlético Malagueño (Málaga B) joga suas partidas oficiais
 Colonia de El Viso, bairro da capital espanhola, Madri, situada no distrito de Chamartín
 Del Viso, cidade argentina localizada na província de Buenos Aires
 El Viso de Bamba, colina situada entre as localidades espanholas de Bamba e Sanzoles, na província de Zamora
 Estação Del Viso, estação ferroviária situada na localidade homônima, na província de Buenos Aires

Desambiguação